Гуаира:

 Гуаира (Парана) — муниципалитет в Бразилии.
 Гуаира (Сан-Паулу) — муниципалитет в Бразилии.